Osoby:
 Charles Lamb (1775 - 1834) – angielski pisarz i poeta, współautor – z siostrą, Mary Lamb – Tales from Shakespeare
Gminy w USA:
 Lamb (ang. Lamb Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lamb (ang. Lamb County) – w stanie Teksas
Inne:
 Lamb – brytyjski zespół trip hopowy
 Lamb – album duetu Lamb